Régions de France peut faire référence à :
 une région française (division territoriale de la France, et la collectivité territoriale gestionnaire de ce territoire) ;
 l'association Régions de France, anciennement Association des régions de France (ARF).